Трес Кањадас има више значења:

 Трес Кањадас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Кањадас (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Трес Кањадас, Ел Естрељон (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику